Aushärtung oder Aushärten steht für:

 den Übergang flüssiger Werkstoffe in den festen Zustand; siehe Vernetzung (Chemie)
 das Erhärten von Baustoffen
 das Erstarren von Baustoffen; siehe Erstarren (Baustoff) 
 in der Metallurgie die Ausscheidungshärtung von Legierungen

Siehe auch:
 Härtung